Fou de foot est le titre de plusieurs œuvres :
Fou de foot (Sport Goofy in Soccermania) court-métrage de Disney avec Dingo sorti en 1987 ;
 Fou de foot (Bart Star), sixième épisode de la  saison des Simpson diffusé en 1997.

Voir aussi 
  et 

Homonymie de titre